Куликовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Красноборский район

Волгоградская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Новониколаевский район

Ивановская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Ивановский район

Кемеровская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Тисульский район

Кировская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Лузский район

Краснодарский край 
 Куликовское сельское поселение — входит в Ленинградский район

Липецкая область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Лебедянский район
 Куликовское сельское поселение — входит в Усманский район

Московская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Дмитровский район

Мордовия 
 Куликовское сельское поселение — входит в Краснослободский район
 Куликовское сельское поселение — входит в Теньгушевский район

Омская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Калачинский район

Челябинская область 
 Куликовское сельское поселение — входит в Нагайбакский район